A La Liga 1971-72-es szezonja volt a bajnokság negyvenegyedik kiírása. A szezon 1971. szeptember 4-én kezdődött és 1972. május 14-én ért véget. A bajnokságban az előző évektől eltérően 18 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub tizenötödik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Külső hivatkozások 
 La Liga 1971-1972
 Futbolme.com
 All rounds in La Liga 1971-72

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1